Askar (; dobesedno vojak oz. stražar) je bil sprva vojak-pešec v Turčiji in arabskih državah. Pozneje so ta izraz uporabile tudi evropske kolonialne sile, ki so tako označevali pripadnike kolonialnih enot iz vrst domačinov.

Primeri askarskih enot 
  Force Publique
  Schutztruppe
  Tropas Nomadas
  Tirailleurs
  Zwarte Hollanders
  Kraljevi korpus kolonialnih enot (Regio Corpo di Truppe Coloniali)

Viri

Glej tudi 
 Vojna v kolonijah
 janičar
 USS Askari (ARL-30)

Zgodovinski vojaški poklici